|}
Az Ahmadábád–Dvárka nagysebességű vasútvonal egy tervezett, 1676 mm-es nyomtávolságú nagysebességű vasútvonal Indiában Ahmadábád és Dvárka között. A tervek szerint a vasútvonalat  AC áramrendszerrel villamosítanák.

India nagysebességű vasútvonalai